O sismo e tsunâmi do Oceano Índico de 2004 foi um terremoto/sismo submarino que ocorreu às 00h58min53 UTC de 26 de  dezembro de 2004, com epicentro na costa oeste de Sumatra, na Indonésia. O terremoto é conhecido pela comunidade científica como terramoto de Sumatra-Andaman.

O maremoto foi causado por uma subducção que desencadeou uma série de tsunâmis devastadores ao longo das costas da maioria dos continentes banhados pelo Oceano Índico, o que causou a morte de estimadas 227 898 pessoas em 14 países diferentes e inundou comunidades costeiras com ondas de até 30 metros de altura. Foi um dos mais mortais desastres naturais da história. Em número de vítimas, a Indonésia foi o país mais atingido, seguida por Sri Lanka, Índia e Tailândia.

Com uma magnitude de entre 9,1 e 9,3, foi o o maior terremoto já registrado em um sismógrafo. Este sismo teve a maior duração de falha já observada, entre 8,3 e 10 minutos. Isso fez com que o planeta inteiro vibrasse em um centímetro e deu origem a outros terremotos em pontos muito distantes do epicentro, como o Alasca, nos Estados Unidos. Seu hipocentro foi a cerca de 30 km de profundidade e o epicentro situou-se entre Simeulue e Samatra. A situação de muitos povos e países afetados em todo o mundo provocou uma resposta humanitária. Ao todo, a comunidade mundial doou mais de 14 bilhões de dólares em ajuda humanitária.

Sismo 

O Sismo ocorreu a 26 de Dezembro de 2004, por volta das oito da manhã na hora local da região de seu epicentro, em pleno oceano, a oeste da ilha de Sumatra, nas coordenadas 3,298°N (latitude) e 95,779°O (longitude). O abalo teve magnitude sísmica estimada primeiramente em 8,9 na Escala de Richter, posteriormente elevada para 9,1; sendo o sismo mais violento registrado desde 1960 e um dos cinco maiores dos últimos cem anos. Ao tremor de terra seguiu-se um tsunâmi de cerca de dez metros de altura que devastou as zonas costeiras (veja animação em baixo). O tsunâmi atravessou o Oceano Índico e provocou destruição nas zonas costeiras da África oriental, nomeadamente na Tanzânia, Somália e Quênia.

O terremoto foi causado por ruptura na zona de subducção onde a placa tectónica da Índia mergulha por baixo da placa da Birmânia. A área de ruptura está calculada em cerca de 1 200 km de comprimento e a deslocação relativa das placas em cerca de 15 m. Este deslocamento pode parecer pouco, mas em condições normais as placas oceânicas movimentam-se com velocidade da ordem do milímetro por ano. A energia libertada provocou o terremoto de magnitude elevada, enquanto que a deslocação do fundo do oceano, quer das placas tectônicas quer de sedimentos remobilizados pelo abalo, deram origem ao tsunâmi e alteração na rotação da Terra.

O número de vítimas, que era de aproximadamente , elevou-se para  quando o governo da Indonésia suspendeu as buscas a  desaparecidos e os incluiu no saldo de mortos no desastre.

Efeitos 

O sismo de 26 de Dezembro alterou em 2,5 cm a posição do Polo Norte. Este movimento sugere uma tendência sísmica já verificada em terremotos anteriores. O sismo também afetou a forma da Terra. A forma da Terra (aplanada nos polos e com maior diâmetro sobre a linha do equador), variou uma parte em 10 milhões, tornando a Terra mais redonda. No entanto, todas as mudanças são muito pequenas para serem percebidas sem instrumentos.

O sismo diminuiu ainda o comprimento dos dias em 6,8 microssegundos, pelo que se depreende que a Terra gira um pouco mais rápido do que o fazia antes.

Sempre que acontecem variações da posição das massas sobre a Terra, como acontece num sismo, estas têm de ser compensadas por variações da velocidade de rotação do planeta. É isto que em Física se designa por conservação do momento angular. Apesar da oscilação do eixo terrestre ter sido muito pequena — abaixo de três microssegundos — o planeta sofreu tal efeito, graças a um tempo superior a três minutos de vibração contínua, na zona do epicentro. Como a Terra não é perfeitamente esférica, mas sim um elipsoide achatado nos polos, as diferentes posições do planeta em relação ao Sol e à Lua, bem como as referidas movimentações de massas, dão origem ao tal movimento. No Brasil os radares mostraram uma elevação dos mares e o radar que alerta como possível tsunâmi foi acionado.

Países afetados 

Os países mais afetados foram:
 Indonésia, ilha de Samatra, estado de Banda Aceh;
 Sri Lanka, com milhares de mortos e milhares de desalojados; por esse motivo o estado de emergência nacional foi declarado. Entre os muitos acidentes encontra-se o desastre ferroviário de Peraliya, o mais mortífero acidente ferroviário de sempre, com pelo menos 1700 mortes;
 Índia, na Costa de Coromandel, nomeadamente os estados de Tamil Nadu, Andhra Pradesh e os arquipélagos Andamão e Nicobar onde algumas ilhas foram totalmente submersas;
 Tailândia, especialmente as estâncias turísticas das Ilhas Phi Phi e Ilhas Phuket;
 Malásia;
 Ilhas Maldivas, onde dois terços da capital, Malé, foram inundados pelo tsunâmi;
 Bangladesh.

Vítimas 

1 Inclui aqueles relatados nos "confirmados". Se não há estimativas separadas disponíveis, o número nesta coluna será o mesmo dos "confirmados".2 Não inclui as aproximadamente  pessoas tidas como desaparecidas por algumas autoridades locais.3 Os dados incluem pelo menos 2 464 estrangeiros.4 Não inclui os cidadãos sul-africanos que morreram fora da África do Sul (por exemplo, turistas na Tailândia).

Ver também 
 Epicentro
 Hipocentro
 Sismologia
 Sismo de 1755
 Grande Sismo do Chile
 Sismo do Chile de 2010
 Sismo e tsunâmi de Tōhoku de 2011
 Sismo do Haiti de 2010
 Sismo de San Francisco de 1906
 Organizações de ajuda

Ligações externas 

 Special Event Page, Amateur Seismic Centre, India
 Seismograms for this earthquake via REV, the Rapid Earthquake Viewer
 Sumatra-Andaman Islands Earthquake – IRIS Special Report
 BBC, History of deadly earthquakes

 
Enchentes
Tsunâmis
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
História do Sudeste Asiático
História do Oceano Índico
2004 na Índia
2004 na Indonésia
2004 nas Maldivas
2004 na Malásia
2004 no Sri Lanka
2004 na Tailândia